Pszoniak (se pronunță „Pșoniac”) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află:

 Antoni Pszoniak (1931-2018) - actor polonez
 Barbara Lasocka-Pszoniak (1933-2007) - profesoară poloneză
 Jakub Pszoniak (n. 1983) - poet polonez
 Wojciech Pszoniak (1942-2020) - actor polonez

Nume de familie poloneze